Siebenschläferkirche heißen nach den Sieben Schläfern von Ephesus benannte Kirchen:

 Siebenschläferkirche (Rotthof), Bayern
 Heilige Sieben Brüder (Unterrieden), Gemeinde Oberrieden, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hl. Sieben Brüder (Brechen)
 Kapelle der sieben Heiligen, Le Vieux-Marché, Bretagne, Frankreich

Siehe auch 
 Siebenschläferkapelle

Weblinks 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)